Fantasiestücke oder Phantasiestücke ist der Titel folgender Werke:

von Robert Schumann:
 Fantasiestücke op. 12 (Schumann) für Klavier (1837)
 Fantasiestücke op. 73 (Schumann) für Klarinette oder Violine oder Cello und Klavier (1849)
 Phantasiestücke, op. 88 (Schumann) für Klavier, Violine und Cello in vier Sätzen (1842)
 Drei Phantasiestücke, op. 111 (Schumann) für Klavier (1863)

Sonstige:
 Fantasiestücke (Amberg) für Klarinette oder Violine, Viola oder Violoncello und Klavier, op. 12 von Johann Amberg 
 Fantasiestücke (Gade) für Klarinette und Klavier, op. 43 von Niels Gade
 Fantasiestücke (Herzogenberg) für Klavier, op. 4 von Heinrich von Herzogenberg
 Fantasiestücke (Reinecke) für Viola und Klavier, op. 43 von Carl Reinecke
 Fantasiestücke in Callot’s Manier von E. T. A. Hoffmann, Sammlung